Biografia: Santa Mònica d'Hipona, vídua canonitzada pel cristianisme i mare de Sant Agustí
 Toponímia: 
Santa Monica, ciutat de l'estat de Califòrnia (Estats Units)
Santa Mónica (Uruguai), població del departament de San José (Uruguai)
 Art: Centre d'Arts Santa Mònica, centre barceloní dedicat a la divulgació i estudi de projectes que relacionen l'art, la ciència i la tècnica